Władimir Mielnikow (1905–1981) – radziecki polityk
 Władimir Mielnikow (1935–2010) – radziecki polityk